Dāmodara puede referirse a:

 Damodara (‘atado con una cuerda por la barriga’), nombre del dios Krisná.
 río Damodar, en India, considerado sagrado por los santal (se llama así debido al nombre de Krisná).
 En el valle del río Dámodar se encuentra una importante región industrial relacionada con la minería.
 Damodar (siglo XV), astrónomo y matemático medieval indio de Kerala. 
 Damodar Das Arora (siglo XVIII), famoso poeta panyabí (pakistaní).
 Damodar Pande (siglo XVIII), 1.º primer ministro de Nepal, que reemplazó al enloquecido rey Rana Bahadur Shah (1775-1806), quien terminó mandándolo matar.
 Damodar Mavalankar (1857-1895), teósofo indio.
 Vinaiak Dámodar Savarkar (1883-1966), revolucionario y político indio.
 Damodar P. Singhal (siglo XX), escritor e historiador indio. Escribió India and world civilization (publicado en 1968 por la Michigan State University Press).
 Bhaktisvarupa Damodar Swami (Dr. Thoudam Damodara Singh, 1937-2006), bioquímico indio, uno de los gurúes del movimiento Hare Krishna.
 Damodar, personaje de las películas Dungeons & Dragons y Dungeons & Dragons 2: Wrath of the Dragon God.